Die Ghana Premier League 1962/63 war die 5. Spielzeit der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball der Männer. Siegreich waren die Accra Real Republicans mit drei Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Kumasi Asante Kotoko.

Abschlusstabelle 

|}

Vor der Saison wurden die Sekondi Hasaacas aus der Liga ausgeschlossen und durch den Stadt-Rivalen Ghana Independence ersetzt.

Literatur 

 Ken Bediako: The National Soccer League of Ghana. The Full Story 1956–1995. Accra 1995.
 
 

1962
Fußballsaison 1962/63